Jaramago blanco puede referirse a:
El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.
El nombre común de la planta Diplotaxis erucoides.
El nombre común de la planta '''''Raphanus raphanistrum